A Rede Visão foi um canal de televisão espírita, fundado por Alamar Régis Carvalho, que entrou no ar em 11 de novembro de 2004, funcionando 24 horas por dia. Após interrupção de alguns meses, voltou ao ar em 9 de dezembro de 2005. A Rede Visão tinha seu sinal captado por antena parabólica digital, e seus parâmetros de transmissão e recepção eram:

Satélite: Estrela do Sul
Polarização: Horizontal
Freqüência (Banda KU): 12,107 GHz
Symbol Rate: 3457 MSB/s

Em dezembro de 2006 o nome "Rede Visão" passou a ser utilizado para designar um canal de TV transmitido apenas via Internet.

Desde pelo menos dezembro de 2008 a Rede Visão deixou de ser propriamente um canal de televisão, apesar de seu nome, impróprio a partir de então, ter sido mantido, assim como seu site, que continuou a disponibilizar alguns programas ao vivo eventuais. Desde pelo menos dezembro de 2010, porém, nem isto tem ocorrido.

Ligações externas
 Página oficial da Rede Visão

Canais de televisão espíritas